Евровизия 2000 (; ('; () е 45-о ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Провежда се на 13 май 2000 г. в Стокхолм, Швеция на сцената на Глоб Арена, след като Шарлот Нилсън победи в Йерусалим, Израел през 1999 г.

Победител е датската група „Олсън Брадърс“ с песента „Fly on the Wings of Love“ със 195 точки. Това е втора победа за Дания (след 1963 г.). На второ място е Русия със 155 точки, на трето място е дебютанта Латвия със 136 точки, а на четвърто място е Естония с 98 точки. Страната-домакин Швеция е на 7-о място с 88 точки.

През тази година дебютира Латвия, след няколкогодишни отсъствия се завръщат Финландия, Северна Македония, Румъния, Русия и Швейцария, докато Босна и Херцеговина, Литва, Полша, Португалия и Словения се оттеглят, поради лошия си резултат от предходната година.

Швеция е за четвърти път домакин на Евровизия (след 1975 г., 1985 г. и 1992 г.).

За първи път през тази година компанията Microsoft излъчва на живо конкурсната вечер в интернет.

Участници

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Източници 

2000
Музикални фестивали в Стокхолм
2000 година